Banff (Canada)
 Banff (Schotland)
 Nationaal park Banff
 Banff Centre for Arts and Creativity